Jackson County kan syfta på ett flertal olika counties i USA av vilka alla utom countyt i Georgia har fått sina namn efter Andrew Jackson.

 Jackson County, Alabama
 Jackson County, Arkansas 
 Jackson County, Colorado 
 Jackson County, Florida 
 Jackson County, Georgia 
 Jackson County, Illinois 
 Jackson County, Indiana 
 Jackson County, Iowa 
 Jackson County, Kansas 
 Jackson County, Kentucky 
 Jackson County, Michigan 
 Jackson County, Minnesota 
 Jackson County, Mississippi 
 Jackson County, Missouri 
 Jackson County, North Carolina
 Jackson County, Ohio 
 Jackson County, Oklahoma 
 Jackson County, Oregon 
 Jackson County, South Dakota 
 Jackson County, Tennessee 
 Jackson County, Texas 
 Jackson County, West Virginia 
 Jackson County, Wisconsin 
 Jackson Parish, Louisiana